Arnd Peiffer (ur. 18 marca 1987 w Wolfenbüttel) – niemiecki biathlonista, trzykrotny medalista olimpijski i wielokrotny medalista mistrzostw świata, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Pierwsze sukcesy osiągnął w 2008 roku, kiedy na mistrzostwach świata juniorów w Ruhpolding zdobył brązowe medale w sprincie i sztafecie. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 10 stycznia 2009 roku w Oberhofie, zajmując siódme miejsce w sprincie. Tym samym już w debiucie zdobył pierwsze punkty. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanął 26 marca 2009 roku w Chanty-Mansyjsku, wygrywając rywalizację w tej samej konkurencji. W zawodach tych wyprzedził Norwega Ole Einara Bjørndalena i Austriaka Christopha Sumanna. W kolejnych startach jeszcze wielokrotnie stawał na podium, najlepsze wyniki osiągając w sezonach 2010/2011, 2011/2012, 2016/2017 i 2017/2018, kiedy zajmował czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. W sezonie 2013/2014 był drugi, a w sezonie 2017/2018 trzeci w klasyfikacji sprintu. Ponadto w sezonie 2018/2019 był drugi, a w sezonie 2009/2010 trzeci w klasyfikacji biegu masowego, a w sezonach 2011/2012 i 2016/2017 zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji biegu pościgowego.

W 2009 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Pjongczangu, gdzie zdobył brązowe medale w sztafecie męskiej i mieszanej. Wynik ten powtórzył na rozgrywanych trzy lata później mistrzostwach świata w Ruhpolding, a podczas mistrzostw świata w Oslo w 2016 roku i mistrzostw świata w Östersund w 2019 roku zajmował w obu tych konkurencjach drugie miejsce. Na mistrzostwach świata w Chanty-Mansyjsku w 2010 roku i mistrzostwach świata w Hochfilzen w 2017 roku zwyciężał w sztafecie mieszanej, a podczas rozgrywanych w 2015 roku mistrzostw świata w Kontiolahti był najlepszy w sztafecie męskiej. Pierwszy indywidualny medal wywalczył na mistrzostwach świata w Chanty-Mansyjsku w 2011 roku, gdzie był najlepszy w sprincie. Wyprzedził tam na podium Francuza Martina Fourcade'a i Tarjei Bø z Norwegii. Zwycięstwo odniósł także na MŚ w Östersund w 2019 roku, gdzie triumfował w biegu indywidualnym. Pozostałe miejsca na podium zajęli tam Władimir Iliew z Bułgarii i Tarjei Bø. Ostatni medal w karierze zdobył podczas mistrzostw świata w Pokljuce w 2021 roku, gdzie był drugi w biegu indywidualnym, za Norwegiem Sturlą Lægreidem.

Debiut olimpijski zanotował podczas igrzysk w Vancouver w 2010 roku. W biegu indywidualnym i sprincie zajął 37. miejsce, w biegu pościgowym był siedemnasty, a w sztafecie był piąty. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Soczi razem z Erikiem Lesserem, Danielem Böhmem i Simonem Schemppem zdobył srebrny medal w sztafecie. Indywidualnie był między innymi osiemnasty w biegu pościgowym. Brał też udział w igrzyskach w Pjongczangu w 2018 roku, zdobywając złoty medal w sprincie. Wyprzedził tam Czecha Michala Krčmářa i Włocha Dominika Windischa. W biegu pościgowym nie utrzymał miejsca na podium i ostatecznie zajął ósme miejsce. Parę dni później wraz z kolegami z reprezentacji był trzeci w sztafecie męskiej, a w sztafecie mieszanej Niemcy zajęli czwarte miejsce.

16 marca 2021 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca na podium

Biegi narciarskie

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Niemieccy biathloniści
Niemieccy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Wolfenbüttel
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie